Gminy w Czechach:
 Lužná – gmina w powiecie Rakovník
 Lužná – gmina w powiecie Vsetín